Еліан (; ):
 Каспер Еліан — польський першодрукар.
 Клавдій Еліан — давньоримський письменник і філософ.
 Еліан Тактик — античний військовий письменник.
 Касперій Еліан — префект преторія за часів Траяна.